O Operário Futebol Clube de Presidente Prudente é um clube amador tradicional na cidade e disputa a primeira divisão amadora. Também é destaque por ser a agremiação de futebol que está mais tempo em atividade no municipio.

Historia
Um grupo de moradores decidiu se unir e formar a equipe que iria representar o bairro. O nome escolhido se deve a relação com o nome da vila, e por se tratar de pessoas que trabalhavam durante semana e jogavam futebol aos sábados e domingos. Surgia então,  o Grêmio Recreativo Vila Operária. No início dos anos 80 com a  mudança de  diretoria, também veio a  mudança de nome para Operário Futebol Clube.

A equipe de 1982 não se sagrou campeã, mas ficou marcada na história do clube, pois foi a partir dela que surgiu o espírito que impulsionou a continuidade do time do bairro. O elenco contava com personagens que são considerados símbolos até hoje para o clube.
Durante sete anos de 1983 a 1990 a equipe suspendeu as atividades na Vila Operária. Primeiro período na história do time em que não houve futebol no bairro. O motivo apontado foi à falta de comando e desmembramento da equipe em outros times.
O ano de 1997 foi o único ativo em um período de 18 anos para o time do Operário. Com uma equipe formada exclusivamente por moradores do bairro, e apenas um convidado, vindo do Bairro Ana Jacinta, o time conquistou o título de campeão da primeira divisão.
A partir de 1998 a 2008 a suspensão no futebol do bairro durou dez anos. Os diretores de honra do clube afirmam que houve aumento da criminalidade na vila neste período. Em 2009, o Operário voltou a disputar o campeonato amador após 11 anos de paralisação. A equipe retornou disputando a 3ª divisão, mas não conseguiu uma colocação expressiva. O ano é considerado como um marco na transformação do futebol na Vila Operária, já que comandados por Júlio César Cardoso Ferreira e José Carlos Theodoro, o clube passou a ter nova gestão e ganhou status de time campeão. Os integrantes relatam que foi trazida para a equipe uma nova proposta de fazer futebol, que mudou a história do time.
Já com a equipe melhor estruturada e fortalecida, o Operário foi vice-campeão da terceira divisão em 2010. No mesmo ano, e podendo fazer uso dos mesmos jogadores que atuaram pela “terceirona”, o time foi convidado a participar do campeonato da primeira divisão e acabou conquistando o título.
No ano seguinte em reunião com a Liga Prudentina de Futebol (LPF), o atual campeão poderia se manter disputando a primeira divisão, mas recusou o novo “convite”. Desta forma, o Operário jogou com sua vaga original, a segunda divisão. O time foi eliminado nas semifinais da competição depois de duas partidas frente ao Real Madrid do bairro Humberto Salvador. No jogo de ida, disputado no campo do Rio 400, a partida terminou 1 a 0 para o Real. Já na volta, em embate disputado no Estádio Municipal Caetano Peretti, a derrota do Operário foi por 2 a 1.
O ano de 2012 marcou a divisão da equipe em dois times: um que disputou a segunda divisão, e mesmo com a morte do principal dirigente, e se sagrou campeão. O outro disputou a “terceirona”, e chegou ao vice-campeonato. Com o titulo da “segundona”, os representantes da Vila Operária chegaram novamente a primeira divisão no ano de 2013. Desta vez, como uma vaga legítima conquistada dentro de campo. O resultado não poderia ser diferente, o Operário foi campeão. A final da competição foi contra a equipe do Quatro Bairros, disputada em um só jogo no Estádio Municipal Caetano Peretti. O placar foi 2 a 1 com gols de “Biguinha” e Michael.
No ano seguinte defendendo o título da competição, a equipe voltou a disputar a final no ano, e em uma partida acirrada, que terminou 2 a 2, a conquista veio após as cobranças dos pênaltis. O jogo foi contra a equipe do Embaixador, do bairro Humberto Salvador, e aconteceu no Estádio Municipal Caetano Peretti..
.

Títulos

Elenco atual

Ligações externas
 http://globoesporte.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2015/03/amador-com-paixao-de-time-grande-operario-fc-cria-socio-torcedor.html</ref>
 http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=25969</ref>
 http://globoesporte.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2015/03/guia-do-amador-conheca-os-14-times-da-primeira-divisao-de-prudente.html</ref>
 http://www.ifronteira.com/esporte-futebol-39577</ref>

Clubes de futebol de Presidente Prudente